Nausée peut désigner :
 en médecine, la sensation d'inconfort accompagnée d'une envie de vomir ;
 par extension, d'une façon imagée, le dégoût ;
 La Nausée, un roman de Jean-Paul Sartre paru en 1938
 La Nausée, un album du groupe La Canaille sorti en 2014